Die Saison 1994/95 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 17. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und nach der Wiedereinführung der Regionalligen zur Saison 1994/95 die erste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie startete am 13. August 1994 und endete am 28. Mai 1995. Zum letzten Mal wurde die Zwei-Punkte-Regel verwendet.

Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war der SV Sandhausen mit acht Punkten Vorsprung auf den VfR Pforzheim. Die Pforzheimer erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie aber scheiterten. Der SV Sandhausen hatte ab dem siebten Spieltag an der Spitze der Tabelle gestanden.

In die Verbandsligen mussten der FC 08 Villingen und der FV Donaueschingen absteigen. Da der VfR Pforzheim und der GSV Maichingen ihre Mannschaften am Ende der Saison aus der Oberliga zurückzogen, blieben die SpVgg Amicitia Viernheim und der VfB Gaggenau als Dritt- beziehungsweise Viertletzter in der Oberliga.

Die Aufsteiger waren der SC Pfullendorf aus der Verbandsliga Südbaden, der FC Victoria Bammental aus Verbandsliga Baden sowie der SV Bonlanden aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der FC Wangen 05 aus der Verbandsliga Württemberg. 

Bei den Torjägern belegten mit Matthias Thiem vom GSV Maichingen, Matthias Veigele vom TSV Wäldenbronn-Esslingen, Dietmar Feucht vom VfR Pforzheim, Günther Limberger vom FV Donaueschingen und Rifat Kolasinac vom VfB Gaggenau gleich fünf Spieler die jeweils 13 Tore erzielt hatten, den ersten Platz.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, der FV Lauda, und Südbaden, der Bahlinger SC, setzten sich die Südbadener durch und erreichten die zweite Runde. Der FC Wangen 05 als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf der siegreiche Bahlinger SC auf den FC Wangen 05. Die Wangener setzten sich mit letztlich deutlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 1994/95 bei f-archiv.de

1994
Fußballsaison 1994/95